Kalktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kalktjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun, 
Kalktjärnen, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn